Essex Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Essex Village (Georgia), im Newton County
 Essex Village (South Carolina), im Charleston County

Siehe auch:
 Essex
 Essex (Begriffsklärung)
 Essex County
 Essex Township